Vítor Manuel Trigueiros Crespo (1932–2014), oficial da marinha português, participante na revolução de 25 de Abril de 1974 e Ministro da Cooperação do VI Governo Provisório
Vítor Pereira Crespo (1932–2014), político português, Ministro da Educação nos Governos Constitucionais VI, VII e VIII e Presidente da Assembleia da República